

Personnes 

 Eileen Souffrin-Le Breton universitaire
 Paul Souffrin homme politique français